Флаг сельского поселения Полови́нка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 декабря 2007 года.

Флаг является официальным символом сельского поселения Половинка и отражает исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Описание флага 
«Флаг сельского поселения Половинка соответствует флагу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое по горизонтали на две равновеликие полосы (верхнее — сине-голубая, нижняя — зелёная)».

Символика флага 
Зелёный и синий цвет, обозначает принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, эти же цвета — символ обилия озёр и лесов.

Примечания